Ґуде (, )

 Ґуде () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара.
 Торбе-Ґуде () — село в Ірані, у дегестані Лічарґі-є-Хасан-Руд, в Центральному бахші, шагрестані Бендер-Анзалі остану Ґілян.

 Ганс Фредрік Ґуде () — норвезький художник-пейзажист та мариніст романтичного напряму, який багато років пропрацював у Німеччині, представник Дюссельдорфської художньої школи.
  () — американський політик, конгресмен від Меріленду (3 січня 1967 — 3 січня 1977).
  () — німецький археолог.
  () — британський малаколог.

Инше 
 Ґуде — мова, що належить до афразійської макросімʼї, чадської сім'ї. 
 11790 Ґуде — астероїд головного поясу, відкритий 1 вересня 1978 року.